Cunco se poate referi la:

 Cunco (popor)
 Cunco, Chile
 Castelul Cunco, de lângă Villanueva del Fresno, Spania